Cornus bezeichnet

 den lateinischen Namen der Gattung Hartriegel
 Cornus (Aveyron), eine Gemeinde im französischen Département Aveyron
 Cornus (Sardinien), eine punisch-römische Stadt an der Westküste Sardiniens